Fukuyama kan syfta på:
 Francis Fukuyama (1952–), en amerikansk författare
 Fukuyama, Hiroshima – en stad i Hiroshima prefektur, Japan